Antonio Edoardo Chinotto – generale italiano
 Generale Antonio Chinotto – cacciatorpediniere della Regia Marina